Philautus montanus est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
 Philautus montanus Taylor, 1920 est un synonyme de Polypedates macrotis (Boulenger, 1891) ;
 Philautus montanus Rao, 1937 nec Taylor, 1920 est un synonyme de Raorchestes hassanensis (Dutta, 1985).

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Rhacophorinae